Louisiana – stato federato degli Stati Uniti d'America
Louisiana – città della Contea di Pike, Missouri
Louisiana francese – territorio della Nuova Francia
Louisiana – territorio della Nuova Spagna

Film
Louisiana –  file del 1919 diretto da Robert G. Vignola 
Louisiana –  film del 1947 diretto da Phil Karlson 
Louisiana – film TV del 1984
Louisiana –  film del 2015 diretto da Roberto Minervini